

Geometrie

In der Geometrie heißen zwei Kegelschnitte konfokal, wenn sie die gleichen Brennpunkte besitzen. 

Die Menge aller Ellipsen mit denselben Brennpunkten bildet eine Ellipsenschar, in der sich keine Ellipsen schneiden. Ebenso schneiden sich keine zwei Hyperbeln mit denselben Brennpunkten. Dagegen schneidet eine  Hyperbel alle dazu konfokalen Ellipsen immer im rechten Winkel.

Optik
In der Optik nennt man zwei optische Systeme konfokal, wenn sie einen gemeinsamen Brennpunkt besitzen.

Das können beispielsweise der Beleuchtungs- und der Beobachtungsstrahlengang eines Konfokalmikroskops oder die konkaven Endspiegel in einem konfokalen Laserresonator sein. 

Beidseitig telezentrische Objektive sind aus zwei konfokal angeordneten Objektiven aufgebaut.

Siehe auch
 Konfokaltechnik
 Fokaloid
 Hyperbelnavigation (Anwendung)

Ebene Geometrie
Raumgeometrie
Geometrische Optik